Az 1926-os férfi vízilabda-Európa-bajnokság volt az első férfi vízilabda-Európa-bajnokság. 1926. augusztus 13. és augusztus 22. között rendezték Budapesten, Magyarországon. A tornát a házigazda magyar férfi vízilabda-válogatott nyerte. A tornát az úszó-Európa-bajnoksággal együtt rendezték.

Lebonyolítás 
A négy csapat egyetlen csoportot alkotott, amelyben körmérkőzéseket játszottak. A csoport végeredménye lett az Európa-bajnokság végeredménye.

Eredmények

Végeredmény 

A győztes magyar válogatott kerete: Barta István, Fazekas Tibor, Homonnai Márton, Keserű Alajos, Keserű Ferenc, Vértesy József, Wenk János. Szövetségi kapitány: Beleznay Ernő.

Források 
 

 

F1926
Vízilabda-Európa-bajnokság